Trento puede referirse a:

Geografía
 Ciudad italiana de Trento.
 Provincia autónoma de Trento, es una provincia autónoma de la región del Trentino-Alto Adigio,
 Región del Trentino-Alto Adigio
 Tione di Trento, comune de la provincia autónoma de Trento,

Municipio de Nova Trento, en el Estado de Santa Catarina.

Municipio de Trento, en la Provincia de Agusan del Sur.

Historia 
 El Tratado de Trento (1501).
 El Concilio de Trento fue un concilio ecuménico de la Iglesia católica desarrollado en periodos discontinuos durante 25 sesiones, entre el año 1545 y el 1563.
 El Congreso antimasónico de Trento, de 1896.
 Universidad de Trento, 
 Ducado de Trento, 
 Clase Trento, fue una clase compuesta por tres cruceros pesados de la Regia Marina.

Personalidades 
 Antonio da Trento, grabador italiano de la época manierista, 
 San Vigilio de Trento, (355 - 405)  evangelizador de la valle del Adigio y tercer obispo de Trento,  sufrió martirio en el segundo consulado del general Estilicón.

Deportes 
 Aquila Basket Trento, Bitumcalor Trento,  equipo de baloncesto.